Königstein je název několika různých lokalit:

 Königstein (Děčínská vrchovina) – stolová hora (371 m n. m.) v Saském Švýcarsku
 Königstein (Namibie) – nejvyšší hora Namibie (2 573 m n. m.)
 Königstein (Saské Švýcarsko) – město v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory v Sasku
 Pevnost Königstein – jedna z největších horských pevností v Evropě, rozkládající se uprostřed Labských pískovců na stolové hoře Königstein v Saském Švýcarsku.
 Königstein im Taunus – město ve spolkové zemi Hesensko v Německu